Sognando la California è un titolo che può riferirsi a:
 Sognando California, romanzo di Cinzia Tani;
 Sognando la California, film dei fratelli Carlo ed Enrico Vanzina;
 Sognando la California/Dolce di giorno, 45 giri dei Dik Dik.
 Sognando la California, cover dei Dik Dik di California Dreamin' dei The Mamas & the Papas
 I pionieri della California (Californy'er Bust) – cortometraggio con protagonista Pippo diretto da Jack Kinney, conosciuto anche con il titolo Sognando la California